Вито Хаммерсхёй-Мистрати (; ) — датский футболист, полузащитник шведского «Норрчёпинга».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «КБ Копенгаген», где он признавался лучшим игроком года. В 2007 году перешёл в академию «Мидтьюлланна», где выступал за молодёжную команду. Приглашался на просмотры в итальянские «Брешию» и «Кьево». В 2011 году он начал профессиональную карьеру в «Нестведе», выступая в его составе в первом датском дивизионе. За один сезон в клубе Хаммерсхёй-Мистрати принял участие в 17 матчах, в которых забил 3 мяча. После чего выступал также в первом дивизионе за «ХБ Кёге», «Люнгбю» и «Хельсингёр», сыграв за эти три клуба в 130 матчах, в которых забил 11 голов.

В июле 2017 года стал игроком «Хобро». В его составе дебютировал в чемпионате Дании 16 июля в игре со своей бывшей командой, появившись на поле в стартовом составе. 6 июля 2019 года перешёл в «Раннерс», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Спустя неделю провёл первый матч за новый клуб, выйдя в стартовом составе на игру с «Сённерйюске». Весной 2021 года вместе с командой дошёл до финала кубка Дании. В решающей игре против «Сённерйюске» Хаммерсхёй-Мистрати провёл на поле 80 минут, а «Раннерс» разгромил оппонентов со счётом 4:0. 19 августа того же года в матче раунда плей-офф Лиги Европы с турецким «Галатасараем» дебютировал в еврокубках.

8 июня 2022 года перешёл в румынский «ЧФР Клуж». В составе клуба принял участие в пяти матчах чемпионата Румынии, забив один гол в ворота «Волунтари», а также три матча в еврокубках.

28 января 2023 года подписал пятилетний контракт со шведским «Норрчёпингом».

Достижения 
Раннерс:
 Обладатель кубка Дании: 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Норрчёпинга»
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Дании
Игроки ФК «Нествед»
Игроки ФК «ХБ Кёге»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Хельсингёр»
Игроки ФК «Хобро»
Игроки ФК «Раннерс»